Varios museos del mundo están dedicados al Holocausto.

Argentina 
Museo del Holocausto (Buenos Aires).

Israel 
Museo del Holocausto Yad Vashem.

Estados Unidos 
Museo del Holocausto (Houston).
Museo del Holocausto (Washington D. C.).

Noruega 
Museo del Holocausto (Bygdøy).